Kullen ist der Familienname von:

 Hans Kullen (* 1941), deutscher Sportfunktionär
 Siegfried Kullen (* 1939), deutscher Geograph

Sonstiges:
 Kullen, Halbinsel in Schweden
 Kullen (Hügel), Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika
Kullen (Alt-Solingen), ein Wohnplatz in Solingen-Mitte, Deutschland
Kullen (Ohligs), eine ehemalige Hofschaft in Solingen-Ohligs, Deutschland